Sinobrody
 Sinobrody (film 1901)
 Sinobrody (film 1972)
 Sinobrody (film 1984)
 Sinobrody (film 2009)
 Sinobrody (film 2016)